Всего в департамент Канталь входит 27 кантонов, составляющих 3 округа.

См. также 

 Коммуны департамента Канталь
 Департамент Канталь

 
Списки кантонов Франции по департаментам